Koppe är ett släkte av spindlar. 

Koppe ingår i familjen flinkspindlar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Flinkspindlar